Björnviken kan syfta på:

 Björnviken, Esbo – båthamn i Esbo väster om Helsingfors
 Björnviken, Kvillinge – herrgård i Kvillinge socken, Östergötland